Dit is een lijst van talen waarvoor een Wikipedia bestaat. Wikipedia werkt voor haar projecten met taalcodes; iedere taal wordt aangegeven door een twee-, soms meerletterige code. In het algemeen zijn de gebruikte codes identiek aan de ISO-codes. Uitzonderingen zijn talen en dialecten die nog niet in de ISO-tabel zijn opgenomen, en Wikipediaprojecten waarvoor geen taal-equivalent is, zoals simple voor de vereenvoudigd Engelse variant.

De taalcodes worden gebruikt in de linker navigatiekolom van elke pagina (onder hulpmiddelen) voor artikelen waarvan een vertaling of bewerking bestaat in een andere taal; door middel van interwiki-links kan men daar schakelen naar het artikel in een andere taal, zie het voorbeeld bij de Hoofdpagina. De codes worden daar vertaald in de lokale taal met bijbehorend schrift.

Zie Speciaal:WebsiteMatrix voor een automatische systeemlijst van alle Wikimedia-projecten op volgorde van landcode.

Lijst van talen 

Per augustus 2020 is Wikipedia beschikbaar in 312 talen: 302 van deze projecten zijn actief en 10 zijn gesloten.

Vergelijkende grafieken

Aantal artikelen

Aantal gebruikers

Zie ook 
 Lijst van ISO 639-codes
 Lijst van talen van de wereld

Externe links 
 Lijst van Wikipedia's - Wikimedia - Meta Wiki
 Tabel van wiki's
 Lijst van Wikipedia's - Wikistats by S23